Алберт I (Albert I) може да се отнася за:

 Алберт I (Намюр) († пр. 1011), граф на Намюр
 Алберт I (Горица) (~1240–1304), граф на Горица и Тирол
 Албер I (Монако) (1848–1922), княз на Монако
 Албер I (Белгия) (1875–1934), крал на Белгия